

Смолевичский район 
 Литература 
  Мінская вобласць. Кн. 3
 

 Ссылки 
 Сельские исполнительные комитеты — Смолевичский районный исполнительный комитет

Смолевичский район